Церква Святого Івана Хрестителя, Церква Івана Хрестителя — християнський храм, названий на честь Івана Хрестителя.

Церкви

Церква Святого Івана Хрестителя (Єрусалим)

Бадахоський собор

Церква Святого Івана Хрестителя (Віфавара) — церква у Віфаварі на кордоні з Ізраїлем.

Український католицький собор Святого Івана Хрестителя
 Церква Святого Івана Хрестителя (Сматс)

Церква Івана Хрестителя

Церква Іоанна Предтечі (Таганрог)

Українська католицька церква Св. Івана Хрестителя
 Церква Святого Івана Хрестителя (Гантер)
 Церква Святого Івана Хрестителя (Нюарк)
 Українська католицька церква Св. Івана Хрестителя (Нью-Йорк)

Костел Іоанна Хрестителя (Дубровиця)
 Церква Івана Хрестителя у Городку
 Костел Святого Івана Хрестителя (Львів)
 Церква святого Івана Хрестителя, с. Савелівка, Монастириський район, Тернопільська область
 Церква Собору Святого Івана Хрестителя (Сихів)
 Церква Святого Івана Хрестителя, с. Чайковичі Самбірського району Львівської області
 Костел Святого Івана Хрестителя (Біла Церква)
 Костел Святого Івана Хрестителя (Ізяслав)
 Костел Святого Івана Хрестителя (Самбір)

Див. також 
 Собор Святого Івана Хрестителя

!